Гольдгаммер (нем. Goldhammеr) — немецкая фамилия.

 Гольдгаммер, Дмитрий Александрович (1860—1922) — русский физик; ученик А. Г. Столетова.
 Гольдгаммер, Карл Рейнгольд (1808—1851) — немецкий поэт, историк и переводчик; состоял на русской государственной службе.

Примечания